Endymion ist ein Einschlagkrater am nordöstlichen Rand der Mondvorderseite. Im Osten liegt das Mare Humboldtianum. Er liegt östlich des Mare Frigoris. Der Kraterrand weist Terrassierungen auf. Der Kraterboden ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Hirtenknaben Endymion aus der griechischen Mythologie offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Endymion auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)